Wheeler County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Wheeler County (Georgia)
Wheeler County (Nebraska)
Wheeler County (Oregon)
Wheeler County (Texas)